Тэнасэ — фамилия.
 Тэнасе, Георгий (в монапестве Гликерий; 1892—1985) — румынский православный монах, основатель и предстоятель Православной старостильной церкви Румынии.
 Тэнасэ, Чиприан (род. 1981) — румынский футболист, нападающий клуба «Униря» (Слобозия).